Das Abierto Mexicano de Tenis Pegaso 2000 war ein Tennisturnier, welches vom 21. bis 27. Februar 2000 in Mexiko-Stadt stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2000 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen. In derselben Woche wurde in London der Axa Cup gespielt, welcher genau wie das Abierto Mexicano de Tenis Pegaso zur Kategorie der ATP International Series Gold zählte.

Titelverteidiger aus dem Jahr 1998 im Einzel war der Tscheche Jiří Novák, der in diesem Jahr nicht mehr antrat. Stattdessen gewann der Argentinier Juan Ignacio Chela, der als Qualifikant ins Turnier gestartet war im Finale gegen seinen Landsmann Mariano Puerta (Wildcard-Starter) in zwei Sätzen. Im Turnierverlauf hatte er unter anderem die Nummer 1 der Setzliste Gustavo Kuerten besiegt. Er gewann damit den ersten Titel der Saison sowie seiner Karriere.
Die Titelverteidiger im Doppel, Jiří Novák und David Rikl, nahmen in diesem Jahr beide nicht am Turnier teil. Neue Turniersieger wurden die topgesetzten Byron Black und Donald Johnson, die den Titel ohne einen Satzverlust einfuhren. Im Finale schlugen sie mit Gastón Etlis und Martín Rodríguez ebenfalls zwei Argentinier.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 700.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 800.000 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan auf der ATP-Homepage (englisch)

ATP Tour 2000
Tennisturnier in Mexiko-Stadt